Cantonul Semur-en-Auxois este un canton din arondismentul Montbard, departamentul Côte-d'Or, regiunea Burgundia, Franța.

Comune 

|-
| Bard-lès-Époisses || align="right" | 61 || align="right" | 21460 || align="right" | 21047
|-
| Charigny || align="right" | 42 || align="right" | 21140 || align="right" | 21145
|-
| Chassey || align="right" | 88 || align="right" | 21150 || align="right" | 21151
|-
| Corrombles || align="right" | 237 || align="right" | 21460 || align="right" | 21198
|-
| Corsaint || align="right" | 133 || align="right" | 21460 || align="right" | 21199
|-
| Courcelles-Frémoy || align="right" | 124 || align="right" | 21460 || align="right" | 21203
|-
| Courcelles-lès-Semur || align="right" | 236 || align="right" | 21140 || align="right" | 21205
|-
| Époisses || align="right" | 794 || align="right" | 21460 || align="right" | 21247
|-
| Flée || align="right" | 163 || align="right" | 21140 || align="right" | 21272
|-
| Forléans || align="right" | 89 || align="right" | 21460 || align="right" | 21282
|-
| Genay || align="right" | 333 || align="right" | 21140 || align="right" | 21291
|-
| Jeux-lès-Bard || align="right" | 52 || align="right" | 21460 || align="right" | 21324
|-
| Juilly || align="right" | 43 || align="right" | 21140 || align="right" | 21329
|-
| Lantilly || align="right" | 101 || align="right" | 21140 || align="right" | 21341
|-
| Magny-la-Ville || align="right" | 85 || align="right" | 21140 || align="right" | 21365
|-
| Massingy-lès-Semur || align="right" | 201 || align="right" | 21140 || align="right" | 21394
|-
| Millery || align="right" | 372 || align="right" | 21140 || align="right" | 21413
|-
| Montberthault || align="right" | 249 || align="right" | 21460 || align="right" | 21426
|-
| Montigny-sur-Armançon || align="right" | 137 || align="right" | 21140 || align="right" | 21431
|-
| Pont-et-Massène || align="right" | 200 || align="right" | 21140 || align="right" | 21497
|-
| Saint-Euphrône || align="right" | 198 || align="right" | 21140 || align="right" | 21547
|-
| Semur-en-Auxois || align="right" | 4 260 || align="right" | 21140 || align="right" | 21603
|-
| Souhey || align="right" | 92 || align="right" | 21140 || align="right" | 21612
|-
| Torcy-et-Pouligny || align="right" | 150 || align="right" | 21460 || align="right" | 21640
|-
| Toutry || align="right" | 471 || align="right" | 21460 || align="right" | 21642
|-
| Vic-de-Chassenay || align="right" | 232 || align="right" | 21140 || align="right" | 21676
|-
| Vieux-Château || align="right" | 100 || align="right" | 21460 || align="right" | 21681
|-
| Villars-et-Villenotte || align="right" | 160 || align="right" | 21140 || align="right" | 21689
|-
| Villeneuve-sous-Charigny || align="right" | 96 || align="right" | 21140 || align="right" | 21696
|}
 
 

Cantoane în Côte-d'Or